

Codici 
 SCQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Santiago di Compostela, Santiago di Compostela, Spagna

Religione 
 S.C.Q. – Suore della Carità di Québec